Галиндо Азнарес () (?? - 867) је био гроф од Арагона од 844. до 867, наследивши Галинда Гарсеса. Азнарес је био син Азнара I Галиндеза који је био гроф Арагона између 809-820.

Галиндо I Азнарес је наследио три грофовије од свог оца: Урђељ, Сардинија и Конфлен, и то пре 833. године, а 833. године је постао гроф од Паљарса и гроф од Рибафорзе, али је владао њима само годину дана. Након владавине у Памплони, вратио се у Арагон 844. како би преузео грофовију Арагон од Галинда Гарсеса који је био умро без наследника.

Галиндо I је био ожењен са Гулдерегудом и имао је једног сина, Азнара II Галиндеза који је уједно био и његов наследник.

Породично стабло 

Владари Арагона